Barbu Ștefănescu Delavrancea – scrittore rumeno
 Cella Delavrancea – pianista, scrittrice e docente rumena
 Henrieta Delavrancea – architetta rumena